Михаи́л Григо́рьевич Соба́кин (также: Сабакин;  — ) — русский  эпохи классицизма, тайный советник, сенатор. Внук окольничего Никифора Сергеевича Собакина.

Биография 
Происходил из столбового дворянского рода Собакиных, сын боярина Григория Никифоровича Собакина.

Начальное образование получил дома;  1732 года был определён в Сухопутный шляхетный корпус. В период обучения в этом заведении началась литературная деятельность Собакина — совместно с другими воспитанниками он участвовал в написании коллективных хвалебных од на дни рождения императрицы. Его первое стихотворение, написанное силлабическим размером и не имевшее заглавия, было издано в 1737 году.

В октябре 1738 года он был выпущен из корпуса на военную службу в звании поручика. В том же году была напечатана поэма его авторства «Совет добродетели», в которой в аллегорической форме прославлялась царствовавшая тогда императрица Анна Иоанновна. Эта поэма была написана так называемым «героическим гекзаметром» — размером, введённым в российской поэзии Тредиаковским. Известно, что в 1740 году Собакин был послан графом Ласси с секретной комиссией в Новгород, а затем в её же составе в Сибирь. В том же году был по приказу Военной коллегии назначен флигель-адъютантом капитанского ранга к генералу Бисмарку и направлен графом Ласси с комиссией в Польшу к министру графу Кейзерлингу.

В 1741 году вышел в отставку с военной службы и затем до 1772 года находился на службе гражданской. По выходе в отставку был сначала назначен коллежским асессором, почти сразу же поступил на службу в Коллегию иностранных дел по причине хорошего знания немецкого и французского языков и умения переводить с них. С 1740 года приступил к работе в государственном архиве, а 4 декабря 1747 года был произведён в советники канцелярии с годовым жалованием из Статс-конторы в размере тысячи рублей. Участвовал в организованной в 1748 году коллегией экспедиции в Малороссию.

В 1760 году возглавил Московскую контору Коллегии иностранных дел и её архив, в 1762 году был произведён в действительные статские советники. В 1767 году был избран депутатом Комиссии по составлению нового уложения, а также назначен московским сенатором и произведён в тайные советники. Во время занятия последней должности Собакин помогал высшему московскому духовенству выбирать темы для проповедей, а также оказывал помощь французскому историку Леклерку.

Когда в 1771 году в Москве началась эпидемия чумы, Собакин, в августе этого года назначенный помощником руководителя борьбой с эпидемией П. Д. Еропкина, не предпринял никаких мер, закрывшись в собственном доме. После чумного бунта, во время которого был убит архиепископ Амвросий, императрица Екатерина II обвинила во всём случившемся Собакина, отстранила его 1 января 1772 года от службы и предала опале. От всего произошедшего здоровье поэта пошатнулось, и спустя год он скончался.

В 1742 году вышел сборник Собакина «Панегирические стихи к высочайшему въезду её императорского величества Елисаветы Петровны», не дошедший до наших дней. Среди его стихотворений, помимо названных выше, известна «Радость столичного города Санкт-Петербурга». По мнению авторов Краткой литературной энциклопедии, в его творчестве нашли отражение события общественной жизни Российской империи 1730-х годов, а сами стихотворения в художественном плане выделяются своей необычностью среди русской поэзии XVIII века.

Примечания

Ссылки 
 

Поэты России XVIII века
Русские поэты
Сенаторы Российской империи
Михаил Григорьевич
Тайные советники
Депутаты Уложенной комиссии
Работники Московского главного архива
Выпускники Первого кадетского корпуса